Das Virginia Slims of San Francisco 1977 war ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen San Francisco. Es war Teil der WTA Tour 1977 und fand vom 28. Februar bis zum 6. März 1977 statt. Im Einzel setzte sich im rein britischen Endspiel Sue Barker durch. Im Doppel triumphierte die australisch-südafrikanische Paarung Kerry Reid/Greer Stevens. Das Turnier wurde in den folgenden Jahren in Oakland ausgetragen, für spätere Ergebnisse siehe dort. 1978 wurde die Indoor-Veranstaltung nicht abgehalten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1977
Tennisturnier in San Francisco